Lisa Lân (mooie Lisa) is een Welsh volkslied. Het is een klaaglied van de geliefde van Lisa, dat eindigt wanneer hij Lisa vol liefdesverdriet vraagt om hem te begeleiden naar waar Lisa nu is, zodat hij weer herenigd wordt met haar.

Tekst en vertaling

Externe links 
 Cerys Matthews zingt Lisa Lân

Muziek in Wales